Kilian steht für:

 Kilian (Heiliger), iroschottischer Missionsbischof (7. Jahrhundert)
 Kilian (Kupferstecher), deutsche Künstlerfamilie
 Kilian (Name), Vorname und Familienname
 U-Boot-Bunker Kilian in Kiel
 Kilian (Eistanz)

Kilian heißen die Orte:
 Kilian (Miesbach), Landkreis Miesbach, Bayern
 Kilian (Berchtesgaden), Weiler im Markt Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Bauwerke:
 die Talbrücke St. Kilian

mit abgeleiteten Namen:
 Kiliansdorf, Landkreis Roth, Bayern
 Kilianshof, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Kiliansroda, Gemeinde im Süden des Landkreises Weimarer Land (Thüringen)
 Kilianstädten, Ortsteil der Gemeinde Schöneck in Hessen
 mehrere Kirchen, siehe Kilianskirche
 Kiliansberg (Untersberg)
 Kilianstein
 Kilianstollen
 Talsperre Kiliansteich 

Siehe auch:
 Kiliani (Begriffsklärung)
 Killian
 Kilians

fr:Killian